DEM – Numeryczny Model Terenu, digital elevation model
 DEM – Malonian dietylowy, diethyl malonate
 DEM – symbol marki niemieckiej
 Dynamic Enterprise Modeller (DEM)
 Discrete element method – (DEM) Metoda Elementów Dyskretnych